Хезер Линд (; род. , Апленд) — американская актриса.

Биография 
Детство Хезер провела в Гилдерленде, штат Нью-Йорк. Её отец был художником и педагогом в музее, а мать — учителем в школе балета и детском саду. У Хезер есть сестра-близнец Кристина Беннетт Линд, которая также является актрисой. В 2001 году Хезер окончила среднюю школу Гилдерленда, в 2005 году — Фордемский университет, а в 2007 году — Нью-Йоркский университет.

В 2010 году дебютировала на Бродвее с ролью Джессики в постановке «Венецианский купец». За эту роль она была удостоена премии «Театральный мир».

В 2012 году получила премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» за роль в сериале «Подпольная империя». 

С 2014 по 2017 год снималась в сериале «Поворот: Шпионы Вашингтона».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета